Ви́ктор Миха́йлович Миха́йлов (22 июня 1924, Шихазаны, Цивильский уезд, Чувашская АО, РСФСР, СССР — 27 сентября 2021) — советский военачальник, политработник, генерал-майор (1976). Начальник Рижского высшего военно-политического Краснознаменного училища им. Маршала Советского Союза С. С. Бирюзова (1977—1987). Участник Великой Отечественной войны.

Биография 
До войны имел все четыре «оборонных» знака — ГТО, ПВХО («готов к химической обороне»), ГСО («готов к санитарной обороне») и «Ворошиловский стрелок».

Участник Великой Отечественной войны. В 1941 году проходил службу в лыжном батальоне под Москвой. В одном из боёв, 15 января 1942 года, был серьёзно ранен. В январе 1944 года под Шепетовкой получил второе ранение, после излечения был направлен на ускоренный курс обучения в Ивановское военно-политическое училище, которое окончил с отличием в конце 1944 года.

В августе—сентябре 1945 года участвовал в войне с Японией.

После войны, в 1960 году, окончил Военно-политическую академию имени В. И. Ленина. По окончании академии был направлен в город Козельск начальником политотдела 28-й гвардейской Краснознамённой ракетной дивизии.

Шесть лет служил заместителем начальника по политической части ракетного полигона Капустин Яр (генерал-полковника В. И. Вознюка).

С 1977 по 1987 годы — начальник Рижского высшего военно-политического Краснознаменного училища им. маршала С. С. Бирюзова.

Проживал в городе Одинцово Московской области.

Писал стихи на русском и чувашском языках.

Скончался 27 сентября 2021 года.

Награды и почётные звания

Награды 

Награды Российской Федерации
 Орден Почёта;
 Медаль Жукова.

Награды СССР
 Орден Отечественной войны I степени (1985);
 Орден Трудового Красного Знамени;
 Орден Красной Звезды (четырежды);
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени;
 Орден «Знак Почёта»;
 Медаль «За боевые заслуги»;
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»;
 Медаль «За оборону Москвы»;
 Медаль «За оборону Кавказа»;
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 Медаль «За взятие Берлина»;
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»;
 Медаль «За освоение целинных земель»;
 Медаль «За безупречную службу» I степени.

Юбилейные медали СССР и Российской Федерации
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 Юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 Юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 Юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 Юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота»;
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»;
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»;
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»;
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР».

Награды иностранные
 Медаль «Братство по оружию» (дважды, ПНР);
 Медаль «30 лет Победы над милитаристской Японией» (Монголия).

Региональные и муниципальные награды
 Памятный знак «65 лет битвы за Москву» (2005, награда Правительства Москвы);
 Почётный гражданин села Шихазаны (2006, Шихазанское сельское поселение Канашского района Чувашской Республики);
 Почётный гражданин Канашcкого района (2015, Канашский район Чувашской Республики);
 Памятный знак «70 лет битвы за Москву» (2010, награда Правительства Москвы);
 Знак «За доблесть и мужество» (2016, награда Московской области).

Звания 
 Воинское звание: генерал-майор с 1976 года;

Память 
Именем Михайлова названа улица в родном селе.

Статьи 
 ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ. Своё 96-летие отметил ветеран Великой Отечественной войны Виктор Михайлов
 СОВЕТСКАЯ ЧУВАШИЯ. «Передний край генерала Михайлова»
 КРАСНАЯ ЗВЕЗДА. «Передний край генерала Михайлова»

Семья 
Супруга — Нина Павловна Михайлова. Сыновья Валентин и Александр, офицеры.

Примечания

Ссылки 
 Видео
 ЧУВАШСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. ПЕРСОНАЛИИ. Михайлов, Виктор Михайлович
 Фото
 Наградной лист
 История о нем
 Орден
 Одинцово
 Фото: Фото с наградами

Начальники Рижского высшего военно-политического училища имени Маршала Советского Союза С. С. Бирюзова
Генерал-майоры (СССР)
Выпускники Военно-политической академии имени В. И. Ленина
Персоналии:Одинцово
Персоналии:Канашский район
Почётные граждане районов России
Долгожители России